Лос Дос Амигос има више значења:

 Лос Дос Амигос, Сан Висенте, Естабло (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Дос Амигос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Дос Амигос, Рестауранте (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Дос Амигос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Дос Амигос (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Дос Амигос, Лас Калвас де Ариба (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Дос Амигос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Дос Амигос, Виверо де ла СЕДАП (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику